Kastrat ali evnuh je skopljen moški, nekoč v vlogi nadzornika v orientalskih haremih. Lahko je tudi

 Kastrat, skopljen pevec
 Kastrat, Srbija - naselje